Bilabial klusil kan syfta på
Tonlös bilabial klusil – ett konsonant språkljud med IPA-tecken 
Tonande bilabial klusil – ett konsonant språkljud med IPA-tecken

Se även
Bilabial konsonant
Klusil